Лас Палмерас има више значења:

 Лас Палмерас, Ехидо Оризаба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмерас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмерас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмерас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмерас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмерас (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмерас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмерас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмерас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмерас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмерас (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмерас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмерас, Ранчо Нолбе (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмерас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Палмерас, Ла Ломита (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмерас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику